John Serry ist der Name folgender Personen:

* John Serry senior (eigentlich Giovanni Serrapica; 1915–2003), US-amerikanischer Akkordeonist, Arrangeur und Komponist
 John Serry junior (* 1954), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist